Spojení písmen D a S může mít různé významy:

DS 
 DS (Data segment), registr procesoru
 DirectShow, framework DirectX
 Nintendo DS
 Dead Space, počítačová hra
 Dungeon Siege, počítačová hra
 DualShock, ovladač PlayStation
 Dělnická strana
 Demokratická strana – více stran v mnoha státech
 Downův syndrom
 Due Sicilie, Regno delle
 Detektiv superintendant
 dýchací soustava
v dopravě
 Air Sénégal International, zaniklá letecká společnost
 SPZ okresu Dunajská Streda
 DS Automobiles, francouzský výrobce automobilů, člen Groupe PSA
 Citroën DS, řada automobilů francouzského výrobce Citroën
 Citroën DS3, řada automobilů francouzského výrobce Citroën, aktuálně vyráběná u DS Automobiles
 Citroën DS4, řada automobilů francouzského výrobce Citroën, aktuálně vyráběná u DS Automobiles
 Citroën DS5, řada automobilů francouzského výrobce Citroën, aktuálně vyráběná u DS Automobiles
 EasyJet Switzerland, švýcarská letecká společnost
 Dewaet, zaniklý belgický výrobce automobilů užívající značku DS
 Panhard & Levassor DS, model automobilu firmy Panhard & Levassor
 D & S Automobile, zaniklý německý výrobce automobilů

Ds 
 darmstadtium – chemický prvek
 Dominance/submission
 Vůz Ds952, 953 ČD

Zkratky